Soil to Soul ist ein seit 2021 jährlich stattfindendes Symposium im Rahmen des Festivals Food Zurich in der Sihlcity zu den Themen Ernährung, Genuss und Gesundheit mit Fokus auf regenerative Agrikultur und Darmgesundheit.

Das Ziel von Soil to Soul: Bewusstsein schaffen für die zentrale Bedeutung unserer Böden bezüglich Klima, menschlicher und tierischer Gesundheit und Lebensqualität insgesamt.

Geschichte 
Das Symposium Soil to Soul fand erstmals vom 16. bis zum 18. September 2021 in Sihlcity statt. Ins Leben gerufen vom Zürcher Unternehmer Thomas Sterchi und einer Reihe von Partnern, versammelt das Symposium Soil to Soul Experten zu den Themen Bodenbewirtschaftung, Genuss und Verdauung. Ziel ist es, gesunden Böden und den vernetzten Auswirkungen von Bodenproblemen auf die Umwelt und auf die Gesundheit des Menschen zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Verfolgt wird dabei vordergründig ein holistischer Ansatz: Nur eine Landwirtschaft ohne Raubbau erhält ihre eigenen und damit auch den Menschen und sein komplexes Innenleben auf lange Sicht gesund. Aber nicht nur darum wollen Wissenschaftler an Forschungsinstituten weltweit unseren Blick auf den Boden lenken: Die im Erdboden lebenden Mikroorganismen können CO2 binden und sind deshalb zentral bei der Eindämmung der Erhitzung unserer Atmosphäre. Programmdirektor von Soil to Soul ist Andrin Willi. Er konzipiert und programmiert gemeinsam mit Initiant Thomas Sterchi und dessen Firma Tom Talent Management AG.

Nach dem Vorbild von Slow Food mit seinem Fokus auf Artenvielfalt setzen Thomas Sterchi und seine Mitstreiter darauf, dass der Genuss hochwertiger Nahrung der beste Beweggrund ist, sich für bedrohte Güter einzusetzen. 

Deshalb befasst sich Soil to Soul zu einem Teil mit der Wissenschaft, legt aber auch grosses Gewicht auf den Genuss, den ein intakter Boden erst möglich macht.

Formate 
An Keynotes und Podiumsdiskussionen informieren und diskutieren Experten aus dem In- und Ausland über Gesundheit, Chancen und Herausforderungen in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion und Ernährungstrends. Diese Themen werden an Screenings im Arena Cinemas gezeigt und in Masterclasses vertieft. 

Das Kernstück des Symposiums bildet der zweitägige Soil Food Market mit Ausstellern, die ausschliesslich in der Schweiz angebaute und verarbeitete bio Produkte verkaufen.

Experten 2021 

Keynotes

 Urs Niggli, Leiter des FIBL EU
 Reto Knutti, Klimaphysiker an der ETH Zürich
 Angela Ljiljanić, Forschende Künstlerin, Produzentin für ganzheitliche Stadtentwicklung uns synergetisches Handeln
 Michel Roux, CO-Präsident des Ernährungsforum Zürich
 Yvonne Lötscher, Leiterin nachhaltige Ernährung Stadt Zürich
 Daniel Kofahl, Ernährungssoziologie und Genussforscher
 Douglas McMaster, Aktivist & Betreiber des Restaurants Silo in London
 Sarah Wiener, EU-Abgeordnete, Köchin, Unternehmerin, Autorin und Hobbyimkerin
 Sepp Bodo Fegerl, Stellvertretender ärztlicher Leiter in VIVAMAYR Altaussee und Vorstandsmitglied der internationalen Gesellschaft der Mayr Ärzte

Podiumsdiskussionen

 Billy Wagner, Gastronom Nobelhart & Schmutzig, Berlin
 Tobias Zihlmann, Gründer der Firma diversitas AG
 Christine Brombach, Ernährungsforscherin ZHAW Wädenswil
 Rolf Hiltl, Inhaber & Geschäftsführer Hiltl AG
 Eva Reinhard, Leiterin des landwirtschaftlichen Forschungsinstituts der Eidgenossenschaft Agroscope
 Philipp Aerni, Zentrum für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit (CCRS) der Uni Zürich
 Urs Stalder, Leiter Fachbereich Nutrimonitoring, Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Abteilung Risikobewertung
 David Jacobsen, Betriebsleiter Gut Rheinau - Gemüseanbau Feingemüse, Vermarktung und Verkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenkontakt

Masterclasses

 Lorenz Rieger, Umweltingenieur und Mitgründer der Firma EDAPRO
 Mag. Martin Nittnaus, Winzer
 Christoph Pichler, Director Fine Wines, Smith and Smith Ltd.
 Cédric Besson-Strasser, Winzer
 Martin Jucker, Unternehmer, Landwirt bei Jucker Farm AG

Regisseur

 Valentin Thurn, Filmemacher und Regisseur

Moderation

 Andrin Willi, Moderation
 Daniel Bärtschi, Präsident des Vereins Agricultura Regeneratio
 David de Brito, Regenerativer Landwirt und Mitgründer von Terramay

Gastgeber

 Norman Hunziker, Kochkünstler und Culinary Artist
 Sebastian Titz, Passionierter Sternekoch
 Billy Wagner, Gastronom Nobelhart und Schmutzig, Berlin
 Dominik Hartmann, Zwei Michelin-Sterne-Koch und Chef Patissier
 Stefan Kraus, Geschäftsführer und Küchenchef, Restaurant Rüsterei
 Dieter Resch, Geschäftsführer von VIVAMAYR
 Serhan Güven, Geschäftsführung in VIVAMAYR Maria Wörth
 Ronia Schiftan, Medien- und Ernährungspsychologin
 Heimlich Knüller, DJ
 Cup of Jazz, DJ

Autor

HG Hans Georg Hildebrandt

Weblinks 
 Website von Soil to Soul

Einzelnachweise 

Soil to Soul